John Rogers peut désigner :
 John Rogers Commons (1862-1945), économiste américain ;
  (1888-1963), acteur britannique ;
  (1867-1922), joueur international anglais de rugby à XV ;
 John Rogers (1953-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John E. Rogers, astronome américain.